Olaszország
Soriano Calabro, község Olaszországban, Calabria régióban, Vibo Valentia megyében
Soriano nel Cimino, község Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében

 Uruguay
Soriano megye, megye Uruguayban